NGC 94-1, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Andromeda
 NGC 94-2, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Andromeda